Еле́на Петро́ва:
 Петрова, Елена Алексеевна (род. 1953) — советская и российская учёная.
 Петрова, Елена Васильевна (род. 1971) — российская бегунья.
 Петрова, Елена Владимировна (род. 1966) — советская дзюдоистка.
 Петрова, Елена Николаевна (1908—2000) — советский кинооператор.
 Петрова, Елена Юрьевна (род. 1972) — украинская биатлонистка.